Název Trněný Újezd mají dvě sídla:

 Trněný Újezd (Mořina), část obce Mořina v okrese Beroun (k. ú. Trněný Újezd)
 Trněný Újezd (Zákolany), část obce Zákolany v okrese Kladno (k. ú. Trněný Újezd u Zákolan)